Frances Hoggan (1843-1927), médecin britannique
 James Hoggan (1946-), homme d'affaires canadien
 Jeff Hoggan (1978-), hockeyeur sur glace canadien

Patronyme anglais